Мякинин — фамилия.

Известные носители:
 Мякинин, Александр Петрович (1868—1936) — судебный деятель, подольский губернатор в 1915—1917 гг.
 Мякинин, Михаил Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 7097; 4 декабря 1843.
 Мякинин, Николай Диомидович (1787—1814) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Мякинин, Семён Яковлевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 889 (463); 29 февраля 1792.
 Мякинин, Тимофей Яковлевич — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 534 (256); 22 июля 1788.

См. также 
 Мякинины — русский дворянский род.